A palavra campeiro pode referir-se a:

 Algo relativo ao campo;
 Cão da raça bulldog campeiro.
 Cavalo Campeiro
 Software de Gestão Agropecuária - Agricultura de Precisão - Geoprocessamento - Topografia

Desambiguação